Canyon peut désigner :
 un canyon, un passage encaissé entre deux reliefs ;
 Canyon Bicycles, un fabricant de vélo ;
 Canyon une série de 7 satellites militaires d'écoute électronique (COMINT) américains placés en orbite à la fin des années 1960 et durant la décennie 1970.

Pseudonyme 

 Christy Canyon, une actrice pornographique ;

Toponyme 

 Canyon, une ville des États-Unis, au Texas ;
 Cañon City, une ville des États-Unis, dans le Colorado.
 Le Canyon Overlook Trail, un sentier de randonnée américain dans le comté de Washington, dans l'Utah.

Homonymie de localités aux États-Unis